Spurius Furius Medullinus är ett namn som burits av flera romare:

* 
 Spurius Furius Medullinus (konsulartribun 400 f.Kr.), romersk politiker
 Spurius Furius Medullinus (konsulartribun 378 f. Kr.), romersk politiker